Märtha af Sverige (Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra; født 28. marts 1901, død 5. april 1954) var en svensk prinsesse, der var Norges kronprinsesse fra 1929 indtil sin død i 1954. Kronprinsesse Märtha var datter af Prins Carl af Sverige og Prinsesse Ingeborg af Danmark og var gift med den senere Kong Olav 5. af Norge. Hun er mor til Norges nuværende konge, Harald 5.

Biografi

Fødsel og familie 

Prinsesse Märtha blev født den  i sine forældres hjem Arvefyrstens Palæ i Stockholm som prinsesse af Sverige og Norge. Hun var niece af Kong Gustav 5. af Sverige og næstældste datter af kongens bror, Prins Carl af Sverige, hertug af Västergötland, og dennes hustru, Prinsesse Ingeborg af Danmark. Märthas farfar var Kong Oscar 2. af Sverige og hendes morfar var Kong Frederik 8. af Danmark.

Märtha havde tre søskende: en storesøster, Prinsesse Margaretha, der giftede sig med Prins Axel af Danmark, en lillesøster, Prinsesse Astrid, der giftede sig med Kong Leopold 3. af Belgien, og en lillebror, Prins Carl, der giftede sig borgerligt.

Prinsesse Märtha voksede op med sine søstre og yngre bror i Byströms villa (senere Prins Carls Palæ) på Djurgården i Stockholm. Somrene tilbragte familien på Villa Fridhem ved Bråviken i Östergötland.

Ægteskab 

Prinsesse Märtha mødte sin fætter Kronprins Olav af Norge, der var det eneste barn af Märthas morbror Kong Haakon 7. af Norge i hans ægteskab med Prinsesse Maud af Storbritannien, en række gange gennem sin opvækst, men det var først mod slutningen af 1920'erne, at de for alvor fik øjnene op for hinanden. De forlovede sig i al hemmelighed under De Olympiske Lege i 1928 i Amsterdam, og den 14. januar 1929 blev forlovelsen offentliggjort. Forlovelsen blev positivt modtaget i både Sverige og Norge. Prinsesse Märtha var sønnedatter af den svenske konge Oscar 2., som også havde været Norges regent frem til opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge i 1905, og forlovelsen blev derfor taget som et tegn på, at sårene efter unionsopløsningen nu var helet.

Kronprins Olav og Prinsesse Märtha giftede sig tre måneder senere den 21. marts 1929 i Vor Frelsers Kirke i Oslo (i dag Oslo Domkirke). Der var inden brylluppet stemmer, der kritiserede, at brylluppet ikke blev afholdt i brudens hjemland, som traditionen var på det tidspunkt, men Dronning Maud forsvarede beslutningen med, at da hendes forældre giftede sig, blev brylluppet også afholdt i brudgommens hjemland, eftersom han var tronarving. Desuden havde der ikke været afholdt et kongeligt bryllup i Norge i 340 år. I forbindelse med brylluppet overdrog diplomaten og adelsmanden Fritz Wedel Jarlsberg gården Skaugum i Asker sydvest for Oslo til kronprinsparret for 120.000 kr.

Parret fik tre børn: Prinsesse Ragnhild fødtes i 1930 på Kongeslottet i Oslo, Prinsesse Astrid i 1932 på Villa Solbakken i Oslo og Prins Harald (den senere Kong Harald 5.) i 1937 på Skaugum som den første norske prinsefødsel i 567 år.

Kronprinsesse 

Som kronprinspar arbejdede Kronprinsesse Märtha og Kronprins Olav på at styrke båndene mellem det norske kongehus og folket. De knyttede også en række kontakter i udlandet, særligt i eksilperioden under Anden Verdenskrig, hvor Kronprinsesse Märtha og børnene boede i Washington D.C. i USA, mens kronprins Olav holdt til i London med sin far. I denne tid etablerede kronprinsesse Märtha et godt forhold til det amerikanske præsidentpar, Eleanor og Franklin D. Roosevelt, samtidig med at hun bidrog til at styrke forholdet mellem de til USA udvandrede nordmænd og Norge.

Da hele kongefamilien efter krigens afslutning kom hjem til Norge den 7. juni 1945, stod opgaverne i kø, og Kronprinsesse Märtha tog fat på sine opgaver med lige dele alvor og godt humør. Men på samme tid blev hun ramt af en række sygdomme, og med årenes gang blev hun stærkt svækket.

Død og begravelse 

Kronprinsesse Märtha døde efter flere års sygdom af kræft i en alder af 53 år den 5. april 1954 på Rikshospitalet i Oslo omgivet af sine nærmeste. Hun blev gravsat i Det Kongelige Mausoleum på Akershus Slot i Oslo.

Kronprins Olav blev konge af Norge som Olav 5. ved Kong Haakons død i 1957. Da den nye konge var enkemand, måtte han gennemføre sine opgaver uden en dronning ved sin side. I de første regeringsår fik han hjælp af sin yngste datter, Prinsesse Astrid, der udfyldte rollen som Norges førstedame ved flere lejligheder.

Eftermæle 

Kyststrækningen Kronprinsesse Märtha Kyst i Dronning Maud Land i Antarktis er opkaldt efter Kronprinsesse Märtha.

I 1971 opkaldte Kronprinsesse Märthas søn Kronprins Harald sin datter Prinsesse Märtha Louise af Norge efter Kronprinsesse Märtha.

I 2005 blev der opstillet en portrætstatue af Kronprinsesse Märtha foran den norske ambassade i Washington D.C. i USA. I 2007 blev der opstillet en kopi af statuen i Kongeslottet i Oslos gård. En tredje kopi blev rejst uden for den norske sømandskirke i Stockholm, afsløret af hendes datter, Prinsesse Astrid i 2008. Denne sømandskirken, Kronprinsesse Märthas Kirke er opkaldt efter hende.

Kunstneriske gengivelser 
 Kongens valg () – en norsk biografisk film fra 2016, som er co-produceret af Nordisk Film, hvor Kronprinsesse Märtha spilles af den svenske skuespiller Tuva Novotny.
 Atlantic Crossing – en norsk dramaserie fra 2020, hvor Kronprinsesse Märtha spilles af Sofia Margareta Götschenhjelm Helin.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 28. marts 1901 – 7. juni 1905: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Märtha af Sverige og Norge
 7. juni 1905 – 21. marts 1929: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Märtha af Sverige
 21. marts 1929 – 5. april 1954: Hendes Kongelige Højhed Märtha, Norges Kronprinsesse

Dekorationer 
 : Storkors af Sankt Olavs Orden

Børn

Anetavle

Se også 
 Norges historie
 Det norske kongehus

Henvisninger

Litteratur

Eksterne links 
 

 Kongehuset.no om Kronprinsesse Märtha

Huset Bernadotte
Prinsesser fra Sverige
Prinsesser af Norge
Personer fra Stockholm
Svenskere i 1900-tallet
Nordmænd i 1900-tallet
Storkors af Sankt Olavs Orden
Personer døde af kræft